Division II i fotboll 1964 var 1964 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 12 lag i varje serie, förutom Norrlandsserien som hade 10 lag. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta, i Norrlandsserien de två sämsta, degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

GIF Sundsvall gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Söderhamns IF och IFK Luleå flyttades ner till division III. De ersattes av Brynäs IF och Sunnanå SK från division III.

Svealand 

N1: Sammanslagning inför säsongen av Karlstads BIK och Karlstads FF.
Hammarby IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Västerås IK, IFK Sunne och Hallstahammars SK flyttades ner till division III. De ersattes av IFK Eskilstuna från Allsvenskan och från division III kom IF Karlskoga-Bofors 63, IF Sylvia, Södertälje SK och Västerås SK.

Västra Götaland 

Halmstads BK gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Norrby IF, Malmö BI och Billingsfors IK flyttades ner till division III. De ersattes av Gais från Allsvenskan och från division III kom GIF Nike, Göteborgs AIK och Västra Frölunda IF.

Östra Götaland 

Östers IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och BK Derby, Husqvarna IF och Nyköpings AIK flyttades ner till division III. De ersattes av Hässleholms IF och Jönköpings Södra från division III.

Kvalspel till Allsvenskan 

Den ena matchen i den tredje omgången spelades på neutral plan, GIF Sundsvall mot Östers IF spelades i Solna. Hammarby IF och GIF Sundsvall till Allsvenskan 1965. Östers IF och Halmstads BK fick fortsätta spela i Division II.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1964
1964
Fotbollssäsongen 1964